Бабимост — многозначный термин.

 Бабимост — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Зелёногурский повят. 
 Бабимост (гмина) — волость в Республике Польша.